|-
| 110401 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110402 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110403 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110404 Itoemi || || 11 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110405 Itoyumi || || 12 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110406 - || || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110407 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110408 Nakajima || || 13 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110409 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110410 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110411 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110412 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110413 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110414 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110415 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110416 Cardille || || 11 d'octubre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110417 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110418 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110419 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110420 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110421 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110422 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110423 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110424 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110425 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110426 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110427 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110428 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110429 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110430 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110431 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110432 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110433 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110434 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110435 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110436 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110437 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110438 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110439 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110440 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110441 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110442 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110443 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110444 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110445 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110446 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110447 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110448 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110449 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110450 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110451 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110452 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110453 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110454 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110455 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110456 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110457 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110458 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110459 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110460 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110461 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110462 - || || 14 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110463 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110464 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110465 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110466 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110467 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110468 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110469 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110470 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110471 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110472 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110473 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110474 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110475 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110476 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110477 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110478 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110479 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110480 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110481 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110482 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110483 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110484 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110485 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110486 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110487 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110488 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110489 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110490 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110491 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110492 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110493 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110494 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110495 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110496 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110497 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110498 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110499 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110500 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0